Attacco frontale ed ammaestramento tattico, conosciuto anche come libretto rosso di Cadorna, è un saggio di Luigi Cadorna in cui espone la propria visione della strategia militare e dunque preparare i soldati alla guerra imminente.

Il testo” fu pubblicato come circolare n° 191 del 25/2/1915 sostituendo quella pubblicata precedenentemente 1414 del 14/8/1914.

La definizione "libretto rosso" deriva dalla sua pubblicazione rilegata da una copertina di colore rosso.

Contenuto 
Il testo si occupa di tattiche offensive, escludendo qualsiasi fase difensiva della guerra.

Struttura 
Il testo è composto da tre parti:
Criteri dell’azione offensiva;
L’azione offensiva in funzione delle caratteristiche del terreno;
Ammaestramento tattico.

Note 

Saggi di autori italiani
Opere letterarie di strategia militare